Bracker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bracker (1875–1956), Präsident der bayerischen Staatsschuldenverwaltung
 Jan-Ingwer Callsen-Bracker (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Jochen Bracker (* 1927), deutscher Historiker
 Jörgen Bracker (* 1936), deutscher Historiker und Archäologe
 Robert Bracker (1877–?), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Ulrich Bracker (* 1953), deutscher Notar; seit 2001 Präsident der Landesnotarkammer Bayern

Bracker steht für:
 G.D. Bracker und Söhne, ehemaliges deutsches Maschinenbau-Unternehmen

Siehe auch:
 Bracke (Begriffsklärung)
 Pracker